Il doppio  del Bell Challenge 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Anna-Lena Grönefeld e Vania King erano la detentrici del titolo, ma Anna-Lena Grönefeld ha scelto di non partecipare quest'anno.Vania King ha giocato con Barbora Záhlavová-Strýcová ed hanno vinto in finale 6-3, 6-1 contro Sofia Arvidsson e Séverine Brémond Beltrame.

Teste di serie 

  Vania King /  Barbora Záhlavová-Strýcová (campionesse)
  Sarah Borwell /  Raquel Kops-Jones (primo turno)

  Jill Craybas /  Līga Dekmeijere (primo turno)
  Alla Kudrjavceva /  Riza Zalameda (semifinali)

Wildcard
Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard:
  S Dubois /  R Marino

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Bell Challenge 2009